Muğan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Muğan (ort i Azerbajdzjan), Dzjälilabab, 
 Mughan, ort, Hadzjyqabul, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar